Saudijska Arabija, država u Aziji
 Južna Australija, savezna država Australije
 Šturmabtajlung, paravojna formacija u Nacističkoj Nemačkoj
 Sarajevo